Gaston is van oorsprong een Franse mannelijke voornaam en het betekent "inwoner van Gascogne". Anderen zeggen dat het de Franse vorm is van Vedastus.

 Guust, een Belgische stripreeks (in het Frans Gaston)
 Gaston (Disney), een personage uit de Disney film Belle en het Beest
 Gastón Castro, Chileens voetbalscheidsrechter 
 Gaston Starreveld, Nederlands tv-presentator
 Gastón Taborga, Boliviaans voetballer
plaatsen in de VS:
 Gaston (Indiana)
 Gaston (North Carolina)
 Gaston (Oregon)
 Gaston (South Carolina)